Ord River ist der Name folgender Flüsse in Western Australia:

 Ord River (Cambridge Gulf), Fluss in der Kimberley-Region
 Ord River (Murchison River), Nebenfluss des Murchison River